Malgin () ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Alexandrowitsch Malgin (* 1966), russischer Eishockeyspieler
 Denis Malgin (* 1997), Schweizer Eishockeyspieler russischer Abstammung
 Dmitri Malgin (* 1987), kasachischer Eishockeyspieler